Stront (Sr) – pierwiastek chemiczny z grupy metali ziem alkalicznych
 Steradian (sr) – miara kąta bryłowego
 Sąd rejonowy (SR)
 Stacja rozrządowa (SR)
 kod ISO 639-1 (sr) dla języka serbskiego
 kod ISO 3166-1 (SR) dla państwa Surinam
 Slovenský rozhlas – słowacki publiczny nadawca radiowy
 Saarländischer Rundfunk – niemiecki regionalny nadawca radiowo-telewizyjny
 Sveriges Radio (SR) – szwedzki publiczny nadawca radiowy
 senior